Presso Höchstädt furono combattute due battaglie nel corso della Guerra di successione spagnola (1701-1714)  ed una durante la guerra contro la seconda coalizione antifrancese (1798-1800):

prima battaglia di Höchstädt, combattuta il 20 settembre 1703 fra l'armata francese al comando del maresciallo Villars contro gli imperiali comandati da principe Leopoldo I di Anhalt-Dessau e dal conte di Limburg-Stirum
seconda battaglia di Höchstädt, detta anche battaglia di Blenheim, combattuta il 13 agosto 1704 fra le truppe della Grande Alleanza, comandate dal duca di Marlborough e dal principe Eugenio di Savoia contro i franco-bavaresi agli ordini del duca di Tallard e di Massimiliano II Emanuele di Baviera
terza battaglia di Höchstädt, combattuta il 19 giugno 1800 dalle truppe francesi agli ordini dei generali Moreau et Lecourbe contro quelle austriache comandate dal generale Kray